MBT er en forkortelse med flere betydninger:

 Main Battle Tank - en kampvognsklassificering
 MBT (skotøj) - et skotøjsmærke (Masai Barefoot Technology)
 Mont Blanc-tunnelen - en tunnel i Alperne